Cette page d'homonymie recense les différentes acceptions du mot auréole :

Iconographie religieuse 
Dans les représentations religieuses, une auréole est une forme  circulaire entourant et nimbant  la tête de personnages saints.
On retrouve cette utilisation conventionnelle dans plusieurs religions, notamment dans le christianisme, dans le bouddhisme et l'islam (miniatures perses). Son utilisation se rencontre déjà pendant l'Empire romain

Personnage historique 
 Forme francisée d'Auréolus

Domaines scientifiques
 En optique, une auréole ou halo est un phénomène visible autour de certains astres et parfois de certaines sources lumineuses artificielles.
 En géologie, auréole de contacts.

Autres acceptions du terme
 Par analogie, il peut désigner une tache en forme de disque : « une auréole de transpiration sous les bras. »
 l'auréole villageoise désigne le centre du village en milieu rural de forme d'auréole.

Voir aussi
 
 
 nimbe
 mandorle
 Effet de halo